Репьевка или Репьёвка — топоним в России:

 Репьевка — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Репьевка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Репьевка — село в Волоконовском районе Белогородской области.
 Репьёвка — село в Репьёвском районе Воронежской области.
 Репьевка — деревня в Тимском районе Курской области.
 Репьёвка — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Репьевка — деревня в Ичалковском районе Мордовии.
 Репьевка — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Репьевка — село в Чамзинском районе Мордовии.
 Репьевка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Репьёвка — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Репьёвка — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Репьевка — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Репьёвка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Репьевка — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Репьёвка — посёлок в Кайбицком районе республики Татарстан.
 Репьёвка — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Репьевка — село в Инзенском районе Ульяновской области.
 Репьёвка — село в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Репьёвка — станция в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Репьевка — река, приток Суры, протекает в Пензенской области.
Репьёвка — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

См. также 
 Репьевка
 Репьёвка Колхозная
 Репьёвка-Космынка
 Богородская Репьёвка
 Степная Репьёвка